Blanford se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Thomas Blanford
 Henry Francis Blanford